82-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2015 года прошёл с 20 по 29 ноября в Хьюстоне (США). Это 82-й чемпионат среди мужчин и 25-й среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим (по сумме) медалям
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Страны-участники 

  (7)
  (1)
  (11)
  (3)
  (1)
  (11)
  (1)
  (1)
  (12)
  (2)
  (6)
  (5)
  (7)
  (5)
  (15)
  (7)
  (10)
  (10)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (5)
  (7)
  (14)
  (2)
  (10)
  (15)
  (2)
  (15)
  (14)
  (1)
  (1)
  (10)
  (1)
  (10)
  (13)
  (7)
  (5)
  (5)
  (14)
  (4)
  (8)
  (15)
  (1)
  (12)
  (1)
  (15)
  (2)
  (3)
  (1)
  (7)
  (1)
  (2)
  (2)
  (12)
  (9)
  (12)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (14)
  (1)
  (12)
  (15)
  (1)
  (5)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (15)
  (15)
  (6)
  (15)
  (8)
  (2)
  (15)
  (1)
  (12)
  (2)
  (2)
  (8)
  (12)
  (2)
  (6)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (13)
  (1)
  (1)
  (15)

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте IWF
 Календарь соревнований по тяжелой атлетике на 2015 год.

Международные спортивные соревнования в Хьюстоне
Ноябрь 2015 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США